Ла Пила има више значења:

 Ла Пила
 Ла Пила, Умберто Марин, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Пила (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пила (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пила (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пила, Клуб Кампестре (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пила (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пила (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пила, Марио Мартинез Гонзалез (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пила (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пила (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пила (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пила (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пила (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пила (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пила (Сантијаго Мараватио), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пила (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пила (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пила (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Пила (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пила, Алтамира (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пила (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пила (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пила (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пила (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пила, Ла Пилита (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пила (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пила (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пила (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пила (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пила (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Пила (Сан Педро Хучатенго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Пила (Камокваутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Пила (Ерменехилдо Галеана), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Пила (Веветлан ел Чико), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Пила (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Пила (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Пила (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пила (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пила (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пила (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пила (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Пила (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пила (Онавас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пила (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Пила (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пила (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Пила (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику